La Escuela Preparatoria Venice (Venice High School) puede referirse a:
Escuela Preparatoria Venice (California)
Escuela Preparatoria Venice (Florida)